Константин Эггерт:
 Эггерт, Константин Владимирович (1883—1955) — актёр, режиссёр.
 Эггерт, Константин Петрович (род. 1964) — российский радиожурналист, главный редактор московского бюро русской службы «Би-би-си».